Невский, Сергей:
 Невский, Сергей Арсеньевич (1908—1938) — ботаник.
 Невский, Сергей Павлович (род. 1972) — композитор.